ЕС (написано кириллицей, произносится «еэ́с») — аббревиатура, имеющая следующие значения:
 Европейский союз — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
 Европейские сообщества — совокупность трёх формально независимых международных организаций с общими органами управления.
 Европейское сообщество — организация — последователь Европейского экономического сообщества, одного из трёх Европейских сообществ.
 ЕС ЭВМ (Единая система электронных вычислительных машин) — серия советских вычислительных машин.
 ЕС ПЭВМ — серия персональных компьютеров, производимых в СССР, ГДР и Болгарии.

См. также 
 EC (латиница)
 ЕЭС